Paracotos peut désigner :

Toponymes

Paracotos : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 Paracotos : capitale de la paroisse civile de Paracotos de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme